Мартин Опавский, или Мартин Поляк, он же Мартин фон Троппау (; , ; между  и , Опава — , Болонья) — средневековый хронист, монах-доминиканец, архиепископ гнезненский (1278).

Биография 
Представитель польского дворянского рода Штребских () герба Бодула. Родился в Силезии близ города Опавы (нем. Троппау), в годы его юности относившегося к архиепархии Оломоуца и подчинявшегося Моравской марке, а в 1269 году ставшего центром Опавского княжества.

Получил богословское образование в Праге, в старейшем чешском доминиканском монастыре Святого Климента (Старе-Место), где и был пострижен, прежде чем отправиться к папскому двору в Рим с целью подтверждения привилегий своей обители.

В 1261 году стал капелланом и пенитенциарием папы римского Александра IV и нескольких последующих глав римско-католической церкви.

22 июня 1278 года по рекомендации папы Николая III был призван на пост архиепископа гнезненского.

После некоторой задержки в Италии Мартин Опавский отправился в Польшу, однако по дороге из Италии в Гнезно, умер в Болонье, так и не добравшись до своей родины.

Похоронен в Болонье в базилике св. Доминика.

Труды 
По просьбе папы Климента IV написал всеобщую историю — «Хронику пап и императоров» (), охватывавшую события со времён Христа до 1277 года и ставшую одним из наиболее популярных исторических сочинений вплоть до позднего средневековья, несмотря на отсутствие авторских оценок, сухость языка и массу исторических погрешностей. Основными источниками для неё послужили «Хроника» Ришара из Пуату (1173—1174), «Схоластическая история» Петра Коместора (около 1177 г.), анонимная «Кёльнская королевская хроника» конца XII века, с продолжениями до середины XIII века, а также «Всемирная хроника» Жеро из Фраше (1266). Наряду с реальными фактами истории, сочинение это содержит немало легенд, наиболее известной из которых является предание о якобы жившей в IX столетии и возглавлявшей одно время Святой престол «Папессе Иоанне».

«Хроника пап и императоров» была впервые напечатана в 1477 году в Турине под названием «Martini Poloni Chronicon summorum Pontificum et Imperatorum», а в 1488 году выпущена в Праге в чешском переводе под заглавием «Martiniany t. g. Rymska kronika». В 1507 году её опубликовал в Париже известный книготорговец и издатель  в переводе на французский Себастьена Мамро. В 1559 году в Базеле вышел её заново отредактированный латинский текст, и в дальнейшем она выдержала немало переизданий.

Лучшее академическое издание было подготовлено в 1872 году в Ганновере немецким историком  для XXII тома «Monumenta Germaniae Historica» (с. 377—475).

Перу Мартина Опавского принадлежит также сборник схоластических проповедей «Sermones de tempore et de sanctis» и пособие по каноническому праву «Tabula Martiniana Decreti», или «Margarita Decreti». Считается, что он также принимал участие в создании сборника папских биографий Liber Pontificalis.

Список сочинений 
 Chronicon pontificum et imperatorum;
 Sermones de tempore et de sanctis;
 Tabula Martiniana Decreti;
 Liber Pontificalis

Примечания

Библиография 
 Wattenbach Wilhelm. Martin von Troppau // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 20. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1884. — S. 483.
 Kirsch Johann Peter. Martin of Troppau // Catholic Encyclopedia. — Volume 9. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Studt Birgit. Martin von Troppau // Neue Deutsche Biographie. — Band 16. — Berlin: Duncker & Humblot, 1990. — S. 279—280. — ISBN 3-428-00197-4.
 Brincken Anna-Dorothee von den. Martin of Opava // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 La cronique martiniane de tous les papes (парижское издание А. Верара 1507 г.)
 Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum (ганноверское издание 1872 г. в MGH)
 Marcin z Opawy 

Архиепископы Гнезненские
Хронисты XIII века
Доминиканцы Чехии
Хронисты Польши
Средневековые польские писатели